Currie Cup 1997 – pięćdziesiąta dziewiąta edycja Currie Cup, najwyższego poziomu rozgrywek w rugby union w Południowej Afryce. Zawody odbyły się w dniach 28 maja – 23 października 1997 roku.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Bibliografia 
 
 
 

1997
1997 w rugby union
1997 w Południowej Afryce